Public Broadcasting Service, de Amerikaanse non-commerciële educatieve zender PBS
 Public Broadcasting Services, een broadcaster uit Malta (niet gerelateerd met de Amerikaanse PBS).
 Pharmaceutical Benefits Scheme
 Phosphate buffered saline, een biochemische bufferoplossing.
 Product Breakdown Structure, een techniek om een projectplanning op te stellen.
 Privatbanen Sønderjylland, een voormalige Deense spoorwegmaatschappij.
 Polarizing Beam Splitter, een kristal om een lichtbundel te scheiden m.b.v. de polarisatie.
 Pisbakkenstaal, een pejoratieve aanduiding van inferieur staal.
 Pijnlijk baarmoedersyndroom, aandoening bij vrouwen.